Die Diamond Nine / Dynamic Dutch Open 2014 waren das 133. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie wurden vom 1. bis 4. Oktober 2014 in Leende in den Niederlanden in der Disziplin 9-Ball ausgetragen.

Sieger des Turniers wurde der Engländer Mark Gray durch einen 9:6-Sieg im Finale gegen den Griechen Nikos Ekonomopoulos. Bester Deutscher des Turniers war Ralf Souquet, der im Achtelfinale dem Polen Wojciech Szewczyk unterlag. Mario He erreichte als bester Österreicher das Halbfinale, Albin Ouschan verlor im Sechzehntelfinale gegen Daryl Peach.

Der Deutsche Oliver Ortmann, der das zuvor letzte Euro-Tour-Turnier in den Niederlanden, die Netherlands Open 2009 gewonnen hatte, schied in der Vorrunde gegen Niels Feijen aus. Der Este Denis Grabe, der die Euro-Tour-Events 131 und 132 gewonnen hatte, schied in der Vorrunde gegen Mark Gray aus.

Finalrunde 
Ab dem Sechzehntelfinale werden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 32 Teilnehmer dieser Runde werden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.

Weblinks 
 Dutch Open 2014 auf der Website der Euro-Tour
 Dutch Open 2014 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

133
Poolbillardveranstaltung 2014
Billardturnier in Heeze-Leende